Die Fußball-Verbandsliga Bremen 2000/01 war die 52. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der BTS Neustadt nach einer Saison wieder aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, während aus der Landesliga die beiden Aufsteiger Lüssumer TV (Rückkehr nach 16 Jahren) und TS Woltmershausen (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) hinzugekommen waren.

Sieger wurde zum zweiten Mal der SC Weyhe, der dadurch in die Oberliga Niedersachsen/Bremen aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Blumenthaler SV verließ die Verbandsliga nach fünf Spielzeiten wieder, der FC Bremerhaven hatte seine Mannschaft bereits nach acht Spieltagen zurückgezogen, so dass sie nach vier Jahren wieder abstieg.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 2000/01 im deutschen Fußball-Archiv

2000
Fußballsaison 2000/01